Storm in juni (Suite Française), een roman uit 1942 van schrijfster Irène Némirovsky
 Suite française (film), een film uit 2014 met o.a. Michelle Williams en Matthias Schoenaerts
 Franse suites (J.S. Bach), zestal suites voor klavecimbel van Johann Sebastian Bach
 Suite française (Foulds), een suite voor orkest van John Foulds.
 Suite française d'après Claude Gervaise, een suite voor orkest van Francis Poulenc
 Suite française (Milhaud), een suite voor harmonieorkest van Darius Milhaud